

Patronyme 

 Alban Lamarche (1976-), romancier kurde ;
 Benjamin Lamarche (1961-), danseur et chorégraphe français ;
 Benoît Lamarche (1966-), patineur de vitesse et professeur d’université québécois ;
 Bernard Lamarche-Vadel (1949-2000), poète et écrivain français ;
 Bertrand Lamarche (1966-), artiste français ;
 Bertrand Lamarche (1971-), compositeur et musicien québéco-portugais ;
 Caroline Lamarche (1955-), écrivaine belge ;
 Claire Lamarche (1945-), animatrice et productrice de télévision québécoise ;
 Claude Lamarche (1950-), auteure canadienne ;
 François Lamarche (1733-1814), général français ;
 Gaëtane Lamarche-Vadel (1947-), écrivaine, chercheuse, professeur ;
 Gustave Lamarche (1895-1987), romancier canadien ;
 Jacques Lamarche (1922-2006), romancier canadien ;
 Maixent Lamarche (1982-), joueur de curling polonais ;
 Marcolin-Antonio Lamarche (1876-1950), critique littéraire canadien ;
 Maurice LaMarche (1958-), acteur canadien ;
 Pat LaMarche (1960-), personnalité politique américaine ;
 Rebecca Lamarche-Vadel, fille de Bernard Lamarche-Vadel et Barbara Thaden, présidente de l'association « Art Effect » ;
 Simon-François Lamarche (1754-1793), haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 Lamarche, municipalité canadienne du Québec ;
 Lamarche, commune française des Vosges ;
  Lamarche-en-Woëvre, ancienne commune française de la Meuse ;
 Lamarche-sur-Saône, commune française de la Côte-d'Or ;
 Nonsard-Lamarche, commune française de la Meuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France